Олена Лиховцева і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але цього разу грала з іншими партнерками. Лиховцева грала в парі з Амандою Кетцер, але вони вибули в першому колі.

Суґіяма грала в парі з Жюлі Алар-Декюжі і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Хінгіс і Марі П'єрс з рахунком 6–0, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

Adidas International
жінки, парний розряд